Een Sint-Eligiuskerk, Sint-Elooiskerk of Sint-Eloykerk is een kerk die genoemd is naar de heilige Sint-Elooi of Eligius. Veel van zulke kerken staan in Sint-Eligius- of Sint-Elooiparochies.

België 
 Sint-Eligiuskerk (Antwerpen)
 Église Saint-Eloi (Becco), La Reid
 Sint-Eligiuskerk (Bentille)
 Sint-Eligiuskerk (Büllingen)
 Église Saint-Eloi (Calonne)
 Église Saint-Eloi (Charleroi)
 Église Saint-Eloi (Douvrain)
 Sint-Eligiuskerk (Eine)
 Sint-Eligiuskerk te Ettelgem
de oude kerk: Romaanse Sint-Eligiuskerk
de nieuwe kerk: Sint-Eligiuskerk (Ettelgem)
 Église Saint-Eloi (Froyennes)
 Sint-Eligiuskerk (Gentbrugge)
 Église Saint-Eloi (Jurbeke)
 Sint-Elooiskerk (Kortrijk)
 Sint-Eligiuskerk (Krewinkel)
 Sint-Eligiuskerk (Kruishoutem)
 Sint-Eligiuskerk (Maarke)
 Église Saint-Eloi (Manhay)
 Église Saint-Eloi (Marenne)
 Sint-Eligiuskerk (Moen)
 Église Saint-Eloi (Neuvillers), Recogne
 Sint-Eligiuskerk (Ruddervoorde)
 Sint-Eligiuskerk (Sint-Eloois-Vijve)
 Sint-Eligiuskerk (Sint-Eloois-Winkel)
 Sint-Elooiskerk (Snellegem)
 Sint-Eligiuskerk (Stuivenberg)
 Sint-Eligiuskerk (Ten Brielen)
 Sint-Eligiuskerk (Terdonk)
 Sint-Eligiuskerk (Vijfwegen)
 Sint-Eligiuskerk (Vosselare)
 Sint-Eligiuskerk (Westouter)
 Église Saint-Eloi (Yvoir)
 Sint-Eligiuskerk (Zedelgem)
 Sint-Eligiuskerk (Zeveneken)

Frankrijk 
 Église Saint-Eloi (Bachy)
 Sint-Elooiskerk (Duinkerke)
 Sint-Elooiskerk (Hazebroek)
 Église Saint-Eloi (Lezennes)
 Église Saint-Eloi (Tourcoing)

Luxemburg 
 Sint-Eligiuskerk (Hoffelt)
 Sint-Eligiuskerk (Roder)

Nederland 
 Sint-Eligiuskerk (Hoofdplaat)
 Sint-Eligiuskerk (Lewedorp)
 Sint-Eligiuskerk (Oostburg)
 Eloykerk, een voormalig kerkgebouw te Oostburg
 Sint-Eligiuskerk (Oudelande)
 Sint-Eligiuskerk (Schinveld)

Eligiuskerk